Антон Владимирович Соя (род. 22 декабря 1967) — русский писатель, автор песен, поэт, рок-продюсер. Член Союза писателей Санкт-Петербурга.

Биография 
Родился в Ленинграде. Имеет диплом преподавателя биологии. Учился в Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена.

Антон Соя сотрудничал с ленинградской панк-группой «Бригадный подряд» с момента её образования в 1986 году, реанимировал её в 1996 году и написал для неё 20 текстов песен.

С 1998 по 2006 год был продюсером группы «МультFильмы». Также работал вместе с Игорем «Панкером» Гудковым с группой «Кукрыниксы».

С 2007 по 2012 год работал главой детского департамента издательства «Азбука-Аттикус».

С мая 2012 заместитель главного редактора группы компаний «Лениздат».

С 2007 по 2019 год написал более 20 книг для взрослых, подростков и детей. Наиболее известные: «ЭмоБой», «З.Л.О», «Звёздочка. Лошадка, которая поёт», «Ёжка идёт в школу», «Витчхантеры», «Правдивая история Федерико Рафинелли».

Интересные факты 
Совместно с издательством «Азбука» Соя в 2004—2005 году собрал и выпустил авторскую компиляцию «Поэты Русского рока» в 10 томах.

Организатор антифашистского фестиваля в клубе «Спартак».

В 2005 году музыканты из групп «ДДТ», «Король и Шут»,"Кукрыниксы", «Разные люди», «Пилот» и «Бригадный подряд» под руководством Ю. Ю. Шевчука образовали проект «Рок-Группа» для записи сатирической песни «Попса» на слова Антона Сои. Песня моментально обрела культовый статус.

Написал песню «Сине-бело-голубой», используемую фанатами «Зенита» на стадионе.

В 2006 году Соя принимал участие в записи альбома Ч/б группы Пилот, читая информацию об Эйнштейне и фрагменты из Общей теории относительности.

Антон Соя дважды признавался журналистами лучшим продюсером Санкт-Петербурга (премия «Кактус» и премия журнала «Музыкант»).

Бестселлер Сои «ЭмоБой», изданный в 2008 году, продан тиражом в 120 000 экземпляров и считается самой яркой и спорной «янг эдалт» книгой, изданной в постперестроечное время.

15 февраля 2014 года книга «Звёздочка. Лошадка, которая поёт» стала победителем конкурса «Книга года-2013: выбирают дети» (Russian Сhildren’s Choices) в шорт-листе «Лучшие книги российских авторов 2013 года: выбор детей».

Режиссёр Ксения Александрова поставила спектакль по сказочной повести Антона Соя «Маша и Аркаша-таракаша», премьера которого состоялась в декабре 2016 года в театре Москонцерт.

Книги 
 Порок сердца 2007 г. Азбука
 Джаз-Банда 2008 г. Азбука
 ЭмоБой 2008 г. Азбука
 З.Л.О. 2010 г. Азбука-Аттикус
 ЭмоБоль 2011 г. БММ
 Звёздочка. Лошадка, которая поёт 2013 г. Акварель
 Собачья Королева 2013 г. БММ
 Ёжка идёт в школу, или Приключения трёхсотлетней девочки 2014 г. Речь
 Маша и Аркаша-таракаша 2015 г. Росмен
 Ёжкин театр 2015 г. Речь
 Нуаро и Бланш 2015 г. Нигма
 Мишка-Ледышка 2016 г. Акварель
 Про Рим, слона и кошку 2016 г. Акварель
 Витчхантеры. Идентификация Вики 2016 г. Росмен
 Витчхантеры Инициация Вики 2016 г. Росмен
 Правильный робот Вася 2016 г. Клевер
 Витчхантеры. Инкарнация Вики 2017 г. Росмен
 Корова на льду 2018 г. Качели
 Маленький Мух 2018 г. Качели
 Правдивая история Федерико Рафинелли 2019 г. Абрикобукс
 Морской Волк 2019 г. Абрикобукс
 Про художника Фому 2020.  Издательство «Лорета».
 Чао, давай дружить 2020 «Книжный дом Анастасии Орловой».
 Пингвикинги 2021 г. Росмэн

Ранние проекты в качестве продюсера 
 Поэтическая антология Поэты русского рока — автор идеи и редактор
 Кинопробы — сопродюсер
 Рок-группа — продюсер
 Горшок — продюсер
 МультFильмы — продюсер
 Ber-linn
 Vaкцина
 Кукрыниксы — сопродюсер
 Башаков Бэнд
 Бригадный подряд — продюсер (1996—2000)
 МП-Три
 Бондзинский
 Огненная Муха

Видео 
 Кукрыниксы — З.Л.О. (ost одноимённого романа Антона Соя) — продюсер
 МультФильмы — За Нами Следят — продюсер
 МультFильмы — Бред Питт — продюсер. В клипе приняли участие и даже станцевали: Михаил Козырев, Олег Гаркуша.
 МультFильмы — Магнитофон — продюсер
 МультFильмы — Яды — продюсер
 МультFильмы — Тело- продюсер

Ссылки 
 Антон Соя: персональный сайт
 Книга года, выбирают дети. Шорт лист 2013
 «Длинный» список финалистов премии «Большая сказка» им Э.Н. Успенского
 Финалисты премии Чуковского
 Премия Чуковского 2021
 На черной-пречерной улице жил черный-пречерный… шутник!
«Грызи желуди науки младыми клыками»

Примечания